1962 Голяма награда на ЮАР е 1-вото за Голямата награда на Южна Африка и девети последен кръг от сезон 1962 във Формула 1, провежда се на 29 декември 1962 година на пистата Принц Джордж в Източен Лондон, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР